USS Juneau war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Juneau benannt wurden:

 Juneau (CL-52) – ein Flugabwehrkreuzer der Atlanta-Klasse
 Juneau (CL-119) – ein Flugabwehrkreuzer der 2. Gruppe der Oakland-Klasse
 Juneau (LPD-10) – ein Docklandungsschiff

Juneau
Juneau